La sedia a rotelle (Un meurtre est un meurtre), film diretto da Étienne Périer (1972)
La sedia a rotelle, film diretto da Frank Simon (1994)